Madhava steht für:

 Madhava (Mythologie), Beiname des Hindu-Gottes Krishna
 Madhava (Mathematiker) (1350–1425), indischer Mathematiker